Державна ліга 1936/37 () — тринадцятий професіональний розіграш чемпіонату Чехословаччини з футболу. Переможцем змагань став клуб «Славія» (Прага).

Підсумкова таблиця

Найкращі бомбардири

Чемпіони 

Франтішек Планічка (22/0/7) -
Войтех Брадач (3/3),
Владімір Цветлер (-/2),
Фердинанд Даучик (-/1),
 (-/0),
Вацлав Горак (-/4),
Бедржих Єзбера (-/0),
Властиміл Копецький (-/26),
Рудольф Крчіл,
Рудольф Нємечек,
Отакар Ножирш (-/0),
Густав Прокоп,
 (-/0),
Антонін Пуч (-/4),
Карел Скленічка (-/0),
Їржі Соботка (-/18),
Франтішек Свобода (-/16),
Рудольф Томан (-/2),
 (-/1),
 (-/1),
Антонін Водічка (17/0),
Рудольф Витлачил (-/5) -
тренер

Посилання 
 Чемпіонат Чехословаччини на rsssf.com 
 Чемпіонат Чехословаччини на неофіційному сайті клубу «Славія» 
 Чемпіонат Чехословаччини 1936-37 на eu-football.info   

Чехословаччина
Чехословаччина
1937